

События 
 Золотоордынский эмир Едигей совершил поход на Киев и разорил его
 2 апреля умер Фернандо I Арагонский
 1416—1458 — Король Арагона, Сицилии, Неаполя (с 1443) Альфонсо V Великодушный.
 Присоединение к Швейцарскому союзу Валлиса.
 30 мая — Сожжение Иеронима Пражского в Констанце.
 Разгром венецианцами османского флота у Галлиполи.
 Около 1416 — Брак будущего императора Иоанна VIII Палеолога с Анной, дочерью князя Василия Дмитриевича.
 Ромеи восстановили стену, преграждавшую Истм.
 1416—1874 — Династия правителей Дагомбы (Северная Гана).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1416 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1416 году

См. также